Miroslav Črnivec je osebno ime več znanih Slovencev:

 Miroslav Črnivec (1904-1986), geodet
 Miroslav Črnivec (1930-1997), geodet